Muskeg est un mot d'origine amérindienne des langues algonquiennes qui peut faire référence :
 à un type de tourbière, la fondrière de mousse ;
 au muskeg, un véhicule tout-terrain sur chenilles pour le travail dans les endroits très marécageux.